een Belgische architect : 
Bruno Renard (1781-1861), vader van de hierna genoemde generaal,
een Belgische generaal, zoon van de hoger genoemde architect :
Bruno Renard (1804-1879).